

Солон-Спрінгс — місто, штат Вісконсин
 Солон-Спрінгс — селище, штат Вісконсин